Людина, на честь якої названі ці об’єкти: Андрій Мельник

Ву́лиця Андрія Мельника (також вулиця Мельника) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Андрія Мельника 
 Вулиця Андрія Мельника — вулиця у місті Біла Церква.
 Вулиця Андрія Мельника — вулиця у місті Дубно.
 Вулиця Андрія Мельника — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Андрія Мельника — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Андрія Мельника — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Андрія Мельника — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Андрія Мельника — вулиця в місті Конотоп.
 Вулиця Андрія Мельника — вулиця в місті Коростень.
 Вулиця Андрія Мельника — вулиця у місті Рівне.
 Вулиця Андрія Мельника — вулиця у місті Суми.

Вулиця Мельника 

 Вулиця Мельника — вулиця у місті Дрогобич.
 Вулиця Мельника — вулиця у місті Львів.

Багатозначні топоніми
Вулиці, названі на честь людей